Tønde har flere betydninger:
Tønde (beholder) – en stor cylindrisk beholder til opbevaring af f.eks. vin eller øl.
Tønde (rummål) – et rummål.
Tønde tjære – et rummål for tjære
Tønde øl – et rummål for øl
Tønde korn – et rummål for korn
Tønde kul – et rummål for kul
Tønde smør – et vægtmål for smør
Tønde land – en måleenhed for areal.
Tønde hartkorn – en måleenhed for areal, der afhænger af jordens bonitet.

Se også:
Danske enheder – størrelsen af de forskellige mål kan findes i artiklen

sl:Sod